Європе́йська пло́ща — назва площ у різних містах.

Європейська площа — площа в Борисполі.
 Європейська площа — площа в Вінниці.
 Європейська площа — площа в Дніпрі.
 Європейська площа — площа в Києві.
 Європейська площа — площа в Конотопі.

Європейська площа — площа в Загребі